

Localidades 
Além Paraíba — município brasileiro do estado de Minas Gerais
Capitania da Paraíba — denominação do atual estado da Paraíba nos tempos coloniais
Paraíba — estado brasileiro
Paraíba do Sul — município brasileiro do estado do Rio de Janeiro
Paraibano (Maranhão) — município brasileiro 
Província da Paraíba — denominações do estado da Paraíba durante o Brasil Império
Várzea paraibana — denominação histórica do baixo curso do rio Paraíba

Rios 
Rio Paraíba — rio do estado da Paraíba
Rio Paraíba do Meio — rio do estado de Alagoas
Rio Paraíba do Sul — rio que corta os estados de São Paulo e Rio de Janeiro
Rio Paraibinha — afluente do rio Paraíba

Fauna e flora 
 Caranguejeira-rosa-salmão-brasileira — espécie de tarântula
 Mesoclemmys hogei ou cágado-do-paraíba — quelônio brasileiro
 Caixeta ou pau-paraíba ou Tabebuia cassinoides — árvore
 Guapuruvu ou Schizolobium parahyba — árvore da família Fabaceae

Obras de arte 
 Paraíba, Meu Amor — filme de Bernard Robert-Charrue
 Parahyba Mulher Macho — filme de Tizuka Yamasaki, 1983
 Paraíba, Vida e Morte de um Bandido — filme de Victor Lima, 1966

Empresas 
 Armazém Paraíba — loja de departamentos do Nordeste
 Banco do Estado da Paraíba ou Paraiban — extinto banco do estado da Paraíba
 Tecelagem Parahyba — indústria têxtil brasileira (1925 a 1984)

Ver também 
 Paranaíba

Desambiguações de topônimos